Marco Mancosu – calciatore italiano, nato nel 1988
 Matteo Mancosu – calciatore italiano, nato nel 1984
 Marcello Mancosu – calciatore italiano, nato nel 1992